Но́вая Ру́дня — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Новая Рудня — деревня в Ельском районе Гомельской области.
 Новая Рудня — хутор в Сморгонском районе Гродненской области.

Россия 
 Новая Рудня — деревня в Унечском районе Брянской области.
 Новая Рудня — деревня в Хиславичском районе Смоленской области.

Украина 
 Новая Рудня — село в Житомирском районе Житомирской области.
 Новая Рудня — село в Лугинском районе Житомирской области.
 Новая Рудня — село в Овручском районе Житомирской области.
 Новая Рудня — село в Репкинском районе Черниговской области.

См. также 
 Рудня